Neosharpiella är ett släkte av bladmossor. Neosharpiella ingår i familjen Gigaspermaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Neosharpiella